Базо́ш-ан-Дюнуа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 105 км на південний захід від Парижа, 34 км на північний захід від Орлеана, 40 км на південь від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 107 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 258,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Базош-ан-Дюнуа на сайті французького Національного інституту географії
 Базош-ан-Дюнуа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Базош-ан-Дюнуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар